Клан Еберкромбі — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.
 Ніл Еберкромбі — американський політик-демократ, з 2010 по 2014 рік обіймав посаду губернатора штату Гаваї.